Princezna Dona Maria da Glória Orleánsko-Braganzská, vévodkyně ze Segorbe, hraběnka z Rivadavia (portugalsky: Dona Maria da Glória Henriqueta Dolores Lúcia Miguela Rafaela Gabriela Gonzaga de Orléans e Bragança e Bourbon, Princesa de Orléans e Bragança, Duquesa de Segorbe Rivadavia; srbsky: Марија да Глорија Хенриејта Долорес Луција Михаела Рафаела Габријела Гонзага од Орлеан-Браганце Ø Бурбона, Принцеза од Орлеана и Браганце, Војвоткиња од Сегорбе, Грофица од Ривадавије; * 13. prosince 1946) je potomkem brazilské císařské rodiny a druhá manželka vévody ze Segorbe. Je také bývalou manželkou Alexandra, korunního prince Jugoslávie.

Život a manželství 
Narodila se v brazilském Petrópolisu jako dcera prince Pedra Gastãa Orleánsko-Braganzského (1913–2007) a princezny Marie Esperanzy Bourbonsko-Sicilské (1914–2005). Je sestřenicí španělského krále Juana Carlose I.

Dne 1. července 1972 se ve Villamanrique de la Condesa poblíž Sevilly ve Španělsku provdala za Alexandra, bývalého korunního prince Jugoslávie. Rozvedli se 19. února 1985. Má tři syny z prvního manželství:

 Petr, jugoslávský dědičný princ (* 1980)
 Princ Filip Srbský (* 1982). Dne 7. října 2017 se v Katedrále svatého Michaela archanděla v srbském Bělehradě oženil s Danicou Marinkovićovou (* 1986). Mají jednoho syna:
 Princ Stefan Srbský (* 25. února 2018, Bělehrad)
 Princ Alexandr Srbský (* 1982)

Dne 24. října 1985 se v Seville provdala za Ignacia de Medina y Fernández de Córdoba, 19. vévodu ze Segorbe (od roku 2003 20. hrabě z Rivadavia), syna Viktorie Eugenie Fernández de Córdoby, 18. vévodkyně z Medinaceli. Bylo to také jeho druhé manželství, protože předtím byl ženatý s Mercedes Maier y Allendeovou, vnučkou bývalého wimbledonského šampiona smíšené čtyřhry Enriqueho Maiera. Maria da Glória a Ignacio mají dvě dcery:

 Sol María de la Blanca de Medina y Orléans-Braganza, 54. hraběnka z Ampurias (* 1986), dědička vévodství Segorbe.
 Ana Luna de Medina y Orléans-Braganza, 17. hraběnka z Ricla (* 1988).

Předkové 
Dynasticky je vévodkyně ze Segorbe pravnučkou brazilského císaře Petra II. Z otcovy strany je pra-pra-pra-vnučkou francouzského krále Ludvíka Filipa. Z matčiny strany je také součástí 9. generace potomků Marie Leszczyńské, královny manželky Ludvíka XV. Francouzského, a to prostřednictvím téměř tři století dlouhé nepřerušené linie osmi bourbonských princezen, z nichž každá se vdala do své vlastní dynastie, takto:

 Marie Leszczyńská, francouzská královna
 Luisa Alžběta Francouzská, vévodkyně z Parmy
 Marie Luisa Parmská, princezna Parmská (linie Bourbon-Anjou) a španělská královna
 Marie Isabela Španělská, královna obojí Sicílie
 Marie Kristýna Neapolsko-Sicilská, provdaná španělská královna a regentka
 Infantka Luisa Fernanda Španělská, vévodkyně z Montpensier
 Princezna Marie Isabela Orleánská, španělská infantka, pařížská hraběnka
 Princezna Luisa Orleánská, princezna obojí Sicílie
 Princezna Maria Esperanza Bourbonsko-Sicilská, španělská princezna, princezna Orleánsko-Braganzská
 Princezna Maria da Glória Orleánsko-Braganzská, bývalá korunní princezna Jugoslávie, vévodkyně ze Segorbe

Rodokmen

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Dona Maria da Glória de Orléans-Bragança e Borbon – web thePeerage.com
 Maria da Gloria de Orleáns y Bragança – webové stránky vévodského domu Medinaceli Foundation (španělsky)

Ženy
Narození v roce 1946
Žijící lidé
Orléans-Braganza